Wolves of the Range – cortometraggio western del 1918 diretto da Harry Harvey
Wolves of the Range – film western del 1921 prodotto dalla Harmony Film Company
Wolves of the Range – cortometraggio del 1928 diretto da Walter Fabian
Wolves of the Range – film del 1943 diretto da Sam Newfield